Ich-Uul (, großer Berg) bezeichnet diese mongolischen Ortschaften bzw. Sums:

 Ich-Uul (Chöwsgöl) im Chöwsgöl-Aimag
 Ich-Uul (Dsawchan) im Dsawchan-Aimag